

Sigle 
EGU peut faire référence à :
 European Geosciences Union, l'Union européenne des géosciences

Patronyme 
Egu est un nom de famille notamment porté par :
 André Egu, un homme politique français
 , un joueur de football américain

Autres 
Egu peut aussi désigner :
 Eguen, une divinité dans la mythologie basque